Den Nachnamen Hirschstötter tragen mehrere bayerische Baumeister des 18. Jahrhunderts, über deren mögliche Verwandtschaft nichts bekannt ist:
 Johann Georg Hirschstötter (um 1700–nach 1757), kurfürstlicher Hofmaurermeister in Landshut
 Johann Lorenz Hirschstötter (1701–1758), Hofmaurermeister der Fürstbischöfe in Freising
 Georg Felix Hirschstötter (?), Baumeister aus Landshut